Bleicherstraße steht für

 Bleicherstraße (Bremen) mit Ensemble Bleicherstraße 
 Bleicherstraße (Güstrow)